Hegedüs András
 Hegedüs András (1922–1999) szociológus, politikus, miniszterelnök (1955–56)
 Hegedüs András (1950–2022) tájfutó, villamosmérnök
Hegedűs András
 Hegedűs András (1922–1991) válogatott labdarúgó
 Hegedűs András (1923–1975) irodalomtörténész
 Hegedűs András levéltáros
 Hegedűs András (Hegedűs István András) (1972) újságíró, helytörténeti kutató
hasonló nevűek
 Hegedűs T. András (1943–1999) pszichológus, pedagógus
 Hegedüs B. András szociológus